Simo kan syfta på:

 Simo (förnamn) – ett finskt förnam
 Simo (djur) – ett släkte skalbaggar
 Sim(o), Stiftelsen Institutet för Mediestudier, en föregångare till Institutet för mediestudier

Geografi

Finland 

 Simo (ort), kommunhuvudort, Lappland, Kemi-Torneå, 
 Simo (kommun), Lappland, Kemi-Torneå,

Indonesien 

 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,30), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 111,09), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 111,60), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,51), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,43), 
 Desa Simo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,93), 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar